Let It All In — шестой студийный альбом манчестерской группы I Am Kloot. Как и предыдущий альбом, эту запись спродюсировали Гай Гарви и Крэйг Поттер из группы Elbow. Альбом бы выпущен 21 января 2013 года. 27 января пластинка дебютировала на 10 месте в UK Albums Chart и на первом месте в Official Record Store Chart.

Радио-премьера сингла "Hold Back the Night" состоялась 1 октября 2012 года. Тогда же состоялась премьера клипа на эту песню.

Вторым синглом с альбома стала песня "These Days Are Mine". Клип на неё был выпущен 26 ноября 2012 года. А сингл вышел 14 января 2013.

Видео на песню "Some Better Day" (с участием Джона Симма) было выпущено 8 февраля 2013.

Список композиций 
Автор всех песен — Джон Брэмуэлл.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт альбома Let It All In
 I Am Kloot – Let It All In: бесплатное прослушивание альбома на сайте The Guardian

Альбомы I Am Kloot